Eurotas pode se referir a:

 Eurotas, um rio da Grécia
 Eurotas, rei mitológico de Esparta

Desambiguação